Iolande est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Iolande est un prénom féminin, peu usité avec cette orthographe.

Iolande peut être aussi un patronyme.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Iolande († vers 169) ou Iolanthe, martyre à Rome sous Marc Aurèle ; fêtée le 28 décembre.

Personnalités portant ce prénom 
 Iolande Cadrin-Rossignol (°1942 - ), réalisatrice, productrice et scénariste canadienne

Références